GNU Scientific Library – pakiet oprogramowania do obliczeń numerycznych
 Gold Standard Laboratories – wytwórnia płytowa
 Guidelines Support Library – biblioteka wytycznych pisania kodu